Филимоновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Филимоновское сельское поселение — входит в Канский район Красноярского края
 Филимоновское сельское поселение — входит в Чебаркульский район Челябинской области

См. также 
 Сельское поселение Филимонковское